Šijanec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Vidovec, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 222 stanovnika te 57 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji